Cinema
À Beira do Abismo (1946), filme com Humphrey Bogart
 No Man Is an Island, filme (1962) com Jeffrey Hunter traduzido no Brasil como "À Beira do Abismo"
Séance on a Wet Afternoon, filme (1964) com Richard Attenborough exibido em Portugal como "À Beira do Abismo"
Zhi fa xian feng, filme (1986) de ação em Hong Kong com Cynthia Rothrock exibido no Brasil como "À Beira do Abismo"
Breaking Dawn (2004), filme de terror com Kelly Overton conhecido no Brasil como "À Beira do Abismo"
Man on a Ledge, filme (2012) com Sam Worthington traduzido no Brasil como "À Beira do Abismo"